Леонора — женское имя.

Персоналии 
 Леонора Ависская (; 2 мая 1458, Бежа — 17 ноября 1525, Лиссабон) — королева-консорт Португалии с 1481 по 1495 год, из Ависской династии.
 Леонора Неаполитанская (, исп. Leonor de Nápoles; 22 июня 1450 — 11 октября 1493) — первая герцогиня Феррары, супруга герцога Эрколе I д’Эсте.

Прочее 
 Леонора — город в Западной Австралии.
 (696) Леонора — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Xc.

См. также 
 Леонор